Panna Julia – dramat Augusta Strindberga
 Panna Julia – szwedzki film z 1912, w reżyserii Anny Hofman-Uddgren
 Panna Julia – szwedzki film z 1951, w reżyserii Alfa Sjöberga
 Namiętność panny Julity – amerykańsko-brytyjski film z 1999, w reżyserii Mike’a Figgisa, adaptacja sztuki
 Panna Julia – francusko-irlandzko-brytyjski film z 2014, w reżyserii Liv Ullmann, adaptacja sztuki